Habana steht für:

 Havanna, Hauptstadt Kubas (auch: Ciudad de La Habana)

 La Habana Vieja, der historische Stadtkern von Havanna
 Provinz La Habana (1976–2010), das Umland der Hauptstadt, ohne diese selbst zu enthalten

Habana ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Habana (* 1983), südafrikanischer Rugbyspieler
 Joaquín La Habana (* 1952), kubanischer Sänger, Tänzer, Entertainer und Travestiekünstler

Siehe auch:
 Havana
 Havanna (Begriffsklärung)